«Just Lose It» —  комедийная хип-хоп песня американского рэпера Эминема. Также является первым синглом с пятого студийного альбома Encore, а затем песня была включена в сборник 2005 года — Curtain Call: The Hits. Песня вызвала полемику среди журналистов, так как её слова и музыка в видео являются пародией на Майкла Джексона, который обвинялся в растлении малолетних в то время. Песня также высмеивает Beavis/Cornholio, MC Hammer, Madonna и других. Песня достигла позиции номер один в чартах Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, и позиции под номером шесть в США. Несмотря на высокую позицию в чартах, песня не так долго продержалась на своих позициях, как два предыдущих сингла «The Real Slim Shady» и «Without Me».

Список композиций

CD сингл 
 «Just Lose It» — 4:09
 «Lose Yourself» (Soundtrack Version) — 5:21

CD1 в Великобритании 
 «Just Lose It» — 4:09
 «Lose Yourself» (Soundtrack Version) — 5:21

CD2 в Великобритании 
 «Just Lose It» — 4:09
 «Just Lose It» (Acapella) — 3:20
 «Just Lose It» (Instrumental) — 4:10
 «Just Lose It» (Video) — 4:10

CD сингл в Германии 
 «Just Lose It» — 4:09
 «Lose Yourself» (Soundtrack Version) — 5:21
 «Just Lose It» (Instrumental) — 4:10
 «Just Lose It» (Video) — 4:10

Чарты

Еженедельные чарты

Позиция в чартах по итогам конца года

Награды

Примечания 

Синглы Эминема
Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Майкл Джексон в массовой культуре